Als Felsenratte werden mehrere nicht miteinander verwandte Arten und Gattungen der Nagetiere bezeichnet:

 Petromus typicus, siehe Felsenratte (südliches Afrika)
 Laonastes aenigmamus, siehe Laotische Felsenratte
 die Gattung Cremnomys, siehe Indische Felsenratten – 2 Arten
 die Gattung Aconaemys aus der Familie der Trugratten, siehe Südamerikanische Felsenratten – 3 Arten